Concacaf Champions League 2016/2017 (officiellt Scotiabank CONCACAF Champions League 2016/2017 på grund av sponsringsskäl) är den 9:e upplagan av Concacaf Champions League under sitt nuvarande namn, totalt 52:a upplagan av den största fotbollstävlingen för klubblag som Concacaf anordnar. Vinnaren kvalificerar sig för Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2017.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
 Officiell hemsida